Віджет, штучка — невеликий електронний або механічний пристрій, особливо такий, назва якого невідома або не означена.

Віджет має такі значення:

Фільми 
  :  — американо-австралійський науково-освітній пригодницький телевізійний мультсеріал.

Програмування 
 Віджет — графічний модуль, який розміщується в робочому просторі програми і призначений для швидкого доступу до інформації або послуг.
 GUI Віджет компонент графічного інтерфейсу користувача (прапорці, кнопки тощо).
 Веб Віджет, невеликі програми(віджети) для інтернет сторінок (наприклад, аплети)
 Мобільний Віджет, компонент графічного інтерфейсу що встроюється в мобільний телефон.

Інше 
 Віджет (комікс), персонаж в Коміксах Марвела

Примітки